— эротическая манга Тосио Маэда 1986—1987 гг. и снятое по ней аниме, которое популяризировало жанр хентая с тентаклями (щупальцами). «Уроцукидодзи» — наиболее известная работа Маэды.

Аниме по мотивам манги стало культовым. Это одно из самых узнаваемых порнографических аниме в мире, оказавшее большое влияние распространение хентая в западных странах. Его влияние на американский рынок Хелен Маккарти сравнивает с влиянием «Акиры» Кацухиро Отомо. В своё время его выделили качественная анимация и интересный сюжет, по степени увлекательности которого «Уроцукидодзи» сравнивают с «Акирой» и «Евангелионом»..

Сюжет 
Амано — полукровка Мира Зверей: наполовину человек, наполовину Зверь (по манге - полукровка демоно-человек из Мира Демонов), который был сослан на Землю за свои прегрешения, в основном связанные со Старейшиной Мира Зверей и его дочерью Мими. Старейшина отправляет Амано в человеческий мир, чтобы найти скрывающегося в облике человека Сверхдемона, непобедимого "бога" из мира демонов, который, согласно предсказанию, должен соединить все миры в один.

Персонажи 
 — человек, через которого возродится сверхдемон. Его судьба стать Демоном разрушения, уничтожителем мира.
Сэйю: Хиротака Судзуоки

 — молодая девушка. В аниме она изображена невинной и наивной, в манге одержима сексом и мечтает об эротических приключениях. Она становится девушкой Тацуо и матерью Демона.

 — "зверочеловек", триста лет посвятивший поискам Сверхдемона; заглавный персонаж манги и аниме (тот самый "Уроцукидодзи"). В манге он показан как неприятный и хитрый эгоист, который соблазняет женщин обманом, в аниме его образ благороднее. Дзяку озвучивает Томохиро Нисимура.

 — сестра Дзяку, которая с самого начала верит, что Тацуо воплощение Демона. В манге становится соперницей Акэми и влюбляется в Ники. В анимев Такэаки. Её озвучивает Юми Такада.

 — соперник Дзяку, желающий победить Демона. Роль озвучивает Норио Вакамото.

 — согласно легендам, возрождается на Земле каждые три тысячи лет. Пророчество гласит, что он объединит все миры в один.

OVA 
В России несколько OVA, включая первую 1987 года, было лицензировано компанией MC Entertainment.

Уроцукидодзи. Легенда о сверхдемоне (1987) 
Первое аниме, также известное под названием «Urotsukidouji I: Legend of the Overfiend». Музыку к нему написал Масамити Амано. В 2017 году саундтрек переиздан на грампластинке лейблом Tiger Lab Vinyl.

Уроцукидодзи 2: Возвращение сверхдемона 
, также известно как «Urotsukidoji II: Legend of the Demon Womb» — двухсерийная OVA 1990 года. Режиссёр — Хидэки Такаяма. В России лицензировано компанией MC Entertainment.

Уроцукидодзи 3: Тайна сверхдемона 
, также «Urotsukidoji III: Return of the Overfiend» — OVA 1992 года. Режиссёр — Хидэки Такаяма. В России лицензировано компанией MC Entertainment.

Уроцукидодзи 4: Битва сверхдемона 
, также известно как «Urotsukidoji IV: Infernal Road» — OVA 1994 года. В России лицензировано компанией MC Entertainment.

Уроцукидодзи 5: Возрождение сверхдемона 
, также известная как «Urotsukidoji V: The Final Chapter» или «Уроцукидодзи 5» — трёхсерийная OVA, вышедшая 28 декабря 1996 года. В России лицензировано компанией MC Entertainment.

The Urotsuki 
The Urotsuki, также «Уроцукидодзи: Новая сага» — трёхсерийная OVA 2002 года, снятая на студии Phoenix Entertainment. В США было лицензировано Central Park Media.

Анимационные фильмы 
 1989: , также известен под названием «Уроцукидодзи: Возрождение Сверхдемона». Цензурированная версия с рейтингом NC-17. Режиссёр — Хидэки Такаяма. В 2011 году издан на Blu-ray компанией Kitty Media.
 1991: , также известен под названием «Urotsukidoji II: Legend of the Demon Womb» или «Urotsukidoji II — Legend of the Overfiend’s Womb».

Отзывы 
Сайт THEM Anime выставил 2 из 5 звёзд и рекомендовал смотреть поздно ночью версию без цензуры, хотя она предназначена для лиц только от 18 лет. В некотором смысле вторая часть лучше, чем приквел. Третья часть хуже предыдущих. Тосио Маэда, известный в своём жанре, рассказывает историю разрушения и разврата. Для OVA анимация приличная. Не самая лёгкая задача сделать серии, где в основном угрожают, проклинают, подвергаются физическому или сексуальному насилию или умирают ужасной смертью. Большинство жителей Земли превращаются в зверей, существующих только ради самых примитивных желаний. Вряд ли это прославляет, а тем более вызывает смех, такая мизантропия испортит всё настроение. Наступил ужас постапокалиптического разнообразия, ад пришел: безудержные убийства, грабежи, изнасилования, извращённые оргии и бог знает что ещё. Время веселиться в стиле хентай. С другой стороны, после ознакомления с Violence Jack, Battle Can2, MD Geist и Genocyber мало что удивит.

См. также 
 Тентакли (хентай)
 Demon Beast Invasion

Примечания

Литература 
 
 McCarthy H. The Erotic Anime Movie Guide. — Overlook Books, 1999. — 191 p. — ISBN 978-0879517052

Ссылки 
 

Аниме 1987 года
Фантастические мультфильмы Японии
Порнографическая анимация